La Serie A1 2010-2011 è stata la 27ª edizione del massimo livello del campionato italiano femminile di pallanuoto disputato dal 1985, anno della sua prima edizione.

La regular season è cominciata sabato 16 ottobre 2010 e si è conclusa il 9 aprile 2011, la fase dei Play-off è scattata il 14 aprile ed è terminata con la gara 3 della finale scudetto il 15 maggio 2011.

Le campionesse uscenti dell'Orizzonte Catania, battendo in finale il Rapallo, hanno riconquistato il titolo portando a 19 gli scudetti vinti nella storia.Le neopromosse del campionato erano la Waterpolo Messina e l'esordiente Mestrina, retrocessa nuovamente in A2 insieme al Bogliasco.

Squadre partecipanti

Regular season

Calendario e risultati

Classifica

Play-off

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Classifica marcatrici

Verdetti
  Orizzonte Catania Campione d'Italia
 Orizzonte Catania e Rapallo qualificate alla LEN Champions Cup 2011-2012
 Fiorentina e R.N. Imperia qualificate al LEN Trophy 2011-2012
 Mestrina e RN Bogliasco retrocesse in Serie A2.

Note

Voci correlate 
Serie A2 2010-11

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2010
Sport acquatici nel 2011
Edizioni del campionato italiano femminile di pallanuoto